Хаясио  («Быстро наступающий прилив») может означать:
 «Хаясио» — японский эсминец, пятый из 19 эсминцев типа «Кагэро».
 Подводные лодки типа «Хаясио» — серия японских дизель-электрических подводных лодок.